Le Ballon d'or 2021 est la  du Ballon d'or. Il récompense le meilleur footballeur de l'année 2021 pour le jury international réuni par France Football.

Description 

Faisant suite à l'édition 2020 annulée en raison de la Pandémie de Covid-19, cette édition du Ballon d'or prend en compte les performances des joueurs du  janvier au 24 octobre 2021 (date limite du vote). Le panel de journalistes est composé d'un journaliste par pays pour environ 170 votants au total, chaque journaliste ayant droit de voter pour 5 joueurs à la fois. Le premier se voyant attribuer 6 points, le deuxième quatre, le troisième trois, le quatrième deux et le cinquième un.

Les grands favoris de ce Ballon d'or sont Lionel Messi, déjà six fois vainqueur du trophée et Robert Lewandowski, très grand favori de l'édition 2020 qui a été annulée. Messi ayant remporté la Copa América avec l'Argentine (en terminant meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur joueur de la compétition), sa première depuis 28 ans ainsi que la Coupe du Roi avec Barcelone. Néanmoins, sa défaite précoce en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, club qu'il a rejoint pendant le mercato estival, joue contre sa candidature. Lewandowski, quant à lui, a remporté la Bundesliga en battant le record de buts de Gerd Müller en une saison en marquant 41 buts. Il a néanmoins été éliminé au premier tour de l'Euro 2020 avec la Pologne et en quarts de finale de la Ligue des champions sans avoir pu jouer les deux derniers matchs.

Les autres prétendants au titre sont : Jorginho, vainqueur de l'Euro 2020 avec l'Italie et la Ligue des champions avec Chelsea⁣ et Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des nations avec la France et demi-finaliste de la Ligue des champions avec le Real Madrid.Les résultats sont connus le lundi  tout au long de la journée, puis le soir lors d'une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris. Présentée par Sandy Heribert et Didier Drogba, réalisée par Didier Froehly, elle est diffusée sur la chaîne L'Équipe.

Lionel Messi remporte son septième Ballon d'or, augmentant son avance de deux unités sur Cristiano Ronaldo, son rival de toujours et cinq fois vainqueur du trophée. Le trophée lui est remis par Luis Suárez, son ancien coéquipier au Barça et actuel joueur de l'Atlético Madrid. Durant son discours, Messi n'oublie pas de rendre hommage à son dauphin Robert Lewandowski en affirmant qu'il l'aurait .

Ballon d'or 
Les 30 nommés sont connus le  et le résultat le  suivant.

Classement

Classement par confédération

Détail des votes
Pour établir le classement, à partir de la liste des 30 joueurs finalistes, chaque juré en désigne 5 qu'il considère comme les plus méritants et leur attribue des points : 6, 4, 3, 2 et 1.

Les journalistes de 14 pays ont le même Top 5 que celui du classement final mais seuls le néo-zélandais et le vietnamien ont le « quinté » dans l'ordre. En 2019, la Nouvelle-Zélande avait déjà le bon quinté.

Seul le journaliste du Cameroun n’a attribué aucun point à l’un des 5 premiers du classement final.

Sur les 170 votants, Lionel Messi se classe 59 fois à la première place avec un vote moyen de 4,17 points. Robert Lewandowski est 45 fois premier, avec un vote moyen de 4,06 points. 22 pays n'ont pas voté pour l’argentin et 27 n'ont pas donné de point au polonais.

Nota : Bien que se trouvant dans la liste des 30 joueurs retenus par France Football, César Azpilicueta, et Luka Modrić ne figurent pas dans ce tableau car ils n'ont reçu aucun point.

Ballon d'or féminin 

Les 20 nommées sont connues le  et le résultat le  suivant :

Trophée Kopa

Trophée Yachine 

Les 10 nommés sont connus le . Gianluigi Donnarumma, vainqueur et meilleur joueur de l'Euro 2020, remporte le trophée.

Autres prix 
Deux récompenses sont créées cette année, celui de buteur de l'année et celui de club de l'année.

Buteur de l'année

Club de l'année

Notes et références 

Ballon d'or
Football en 2021
Sport en novembre 2021